Balsa de Ves kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Balsa de Ves (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Balsa de Ves (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar